|-
| (45301) 2000 AW45||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45302) 2000 AX46||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45303) 2000 AP47||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45304) 2000 AQ47||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 45305 Паульшеррер (Paulscherrer)||||4 січня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (45306) 2000 AC50||||5 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45307) 2000 AO50||||6 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (45308) 2000 AR53||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45309) 2000 AO54||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45310) 2000 AX55||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45311) 2000 AK56||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45312) 2000 AE57||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45313) 2000 AU59||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45314) 2000 AP60||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45315) 2000 AJ61||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45316) 2000 AR61||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45317) 2000 AC63||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45318) 2000 AG63||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45319) 2000 AQ63||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45320) 2000 AT63||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45321) 2000 AD66||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45322) 2000 AT67||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45323) 2000 AF68||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45324) 2000 AG69||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45325) 2000 AD70||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45326) 2000 AE72||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45327) 2000 AE74||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45328) 2000 AM74||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45329) 2000 AX74||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45330) 2000 AN76||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45331) 2000 AZ76||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45332) 2000 AM79||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45333) 2000 AR81||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45334) 2000 AX81||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45335) 2000 AA83||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45336) 2000 AC83||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45337) 2000 AK83||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45338) 2000 AT85||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45339) 2000 AV85||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45340) 2000 AG86||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45341) 2000 AX86||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45342) 2000 AP87||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45343) 2000 AJ88||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45344) 2000 AK90||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45345) 2000 AD91||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45346) 2000 AL91||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45347) 2000 AS91||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45348) 2000 AZ91||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45349) 2000 AP93||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45350) 2000 AD95||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45351) 2000 AF96||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45352) 2000 AC97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45353) 2000 AZ98||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45354) 2000 AS99||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45355) 2000 AF100||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45356) 2000 AA102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45357) 2000 AC102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45358) 2000 AM102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45359) 2000 AN102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45360) 2000 AW102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45361) 2000 AZ102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45362) 2000 AH103||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45363) 2000 AF104||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45364) 2000 AW104||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45365) 2000 AM106||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45366) 2000 AN107||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45367) 2000 AG108||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45368) 2000 AU109||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45369) 2000 AM110||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45370) 2000 AA111||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45371) 2000 AA112||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45372) 2000 AT113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45373) 2000 AW113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45374) 2000 AL114||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45375) 2000 AZ115||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45376) 2000 AP117||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45377) 2000 AX117||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45378) 2000 AD118||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45379) 2000 AT120||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45380) 2000 AW120||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45381) 2000 AN122||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45382) 2000 AV123||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45383) 2000 AP124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45384) 2000 AB125||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45385) 2000 AF125||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45386) 2000 AO125||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45387) 2000 AW125||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45388) 2000 AB127||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45389) 2000 AP128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45390) 2000 AW128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45391) 2000 AA129||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45392) 2000 AR129||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45393) 2000 AU130||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45394) 2000 AO132||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45395) 2000 AQ134||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45396) 2000 AS138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45397) 2000 AW138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45398) 2000 AH139||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45399) 2000 AW139||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45400) 2000 AW140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

45300